Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Olympique de Marseille nelle competizioni ufficiali della stagione 2014-2015.

Stagione 
La stagione 2014-2015 dell'Olympique de Marseille è la 93ª stagione del club da squadra professionistica e la 64ª in Ligue 1. La stagione precedente il Marsiglia chiuse al 6º posto in Ligue 1, una stagione pessima, infatti non riuscì nemmeno a qualificarsi a una competizione UEFA. Marcelo Bielsa subentra a José Anigo nel ruolo di allenatore del club.

Rosa

Calciomercato

Sessione estiva (dal 10/6 all'1/9)

Sessione invernale (dal 3/1 al 2/2)

Risultati

Ligue 1

Girone d'andata

Girone di ritorno

Coppa di Francia

Fase a eliminazione diretta

Coppa di Lega

Fase a eliminazione diretta

Statistiche 
Aggiornate al 27 febbraio 2015

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Note 

2014-2015